L'expression Oscars du cinéma 1980 fait en principe référence à la  des Oscars, qui a eu lieu en 1980 et honorait des films sortis en 1979.

Pour les films sortis en 1980 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1981.